Ел Бахо има више значења:

 Ел Бахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахо (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бахо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику